After Tomorrow – film del 1932 diretto da Frank Borzage
After Tomorrow – film del 2005 diretto da David M. McLoughlin